Салугин — фамилия; имеет женскую форму Салугина.
 Салугин, Александр Сергеевич (род. 1988) — российский футболист.
 Салугин, Филипп Вадимович (род. 1989) — российский кикбоксер. См. также 
 Салугино — деревня Ядринского района Чувашии.